Ellis kan syfta på:

 Ellis – efternamn och ett könsneutralt förnamn
 Ellis (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 11980 Ellis asteroid i huvudbältet

Geografi

Antarktis 

 Mount Ellis, 
 Ellis Cone
 Ellis Fjord
 Ellis Narrows
 Ellis Rapids
 Ellis Ridge

Kanada
 Ellis Lake – insjö, Timiskaming District, Ontario

Sydafrika
 Ellis Park Stadium –  idrottsarena i Johannesburg

USA 

 Ellis, Kansas, ort, Ellis County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar